

Religion 
 Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, dans le Nouveau Testament, est une disciple de Jésus, longtemps considérée comme une prostituée repentie.

Musique 
 María Magdalena est une chanson du groupe espagnol Trigo Limpio, enregistrée en 1978 ;
 Magdalena est une chanson de Julie Pietri, adaptation française de María Magdalena, enregistrée en 1979. Elle est reprise sous le titre Maria Magdalena par Jessica Marquez en 2003 ;
 (I'll Never Be) Maria Magdalena est une chanson de Sandra, enregistrée en 1985 ;
 Maria Magdalena est une chanson représentant l'Autriche au Concours Eurovision de la chanson en 1993.